Cinema (Kino) – rodzaj sztuki widowiskowej uwiecznionej na taśmie filmowej lub wideo
 Cinema – album Nazareth
 Cinema – album Andrei Bocellego
 Cinema – miesięcznik